Spojení písmen D a B může mít různé významy:

DB 
 Deutsche Bahn, Německé dráhy – největší železniční dopravce v Německu
 Deutsche Bundesbahn, Německé spolkové dráhy – železniční dopravce v někdejší Německé spolkové republice
 Deutsche Bank, německá banka
 Brit Air, IATA kód francouzské letecké společnosti
 Daimler AG, německá automobilka, původně Daimler-Benz AG, DaimlerChrysler AG
 Deutsche Bibliothek, německá knihovna
 Deutsche Börse, německá burza
 Dominion Breweries, pivovarnická společnost na Novém Zélandu
 Down Beat Magazine, časopis
 Databáze, datová základna

dB
 decibel

Db
 dubnium – chemický prvek
 Dobra, měna ve státě Svatý Tomáš a Princův ostrov